Il toponimo lago Lungo può riferirsi a:
 Lago Lungo, uno dei tre bacini che formano i laghi del Gorzente, al confine tra Liguria e Piemonte.
Lago Lungo, situato in provincia di Rieti, Lazio
Lago Lungo, situato nei pressi di Sperlonga, in provincia di Latina, Lazio
Lago Lungo, situato nei pressi di Bagno di Romagna in provincia di Forlì-Cesena, Emilia-Romagna
Lago Lungo, situato in Val d'Ultimo, nella provincia autonoma di Bolzano, Trentino-Alto Adige
Lago Lungo, uno dei laghetti alpini che formano il gruppo dei laghi di Sopranes, nel comune di Tirolo, nella provincia autonoma di Bolzano, Trentino-Alto Adige